Тихоми́рова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Тихомирова, Анастасия Павловна (1920—1979) — бригадир тракторной бригады Высоковской МТС Московской области. Герой Социалистического Труда.
 Тихомирова, Александра Ивановна (1928—2010) — доярка совхоза «Ильинский» Кологривского района Костромской области. Герой Социалистического Труда.
 
 Тихомирова, Валентина Николаевна (род. 1941) — советская ЗМС, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, рекордсменка Советского Союза в многоборье, участница двух Олимпиад.
 Тихомирова, Варвара Николаевна (1875—1961) — советский метеоролог, геофизик, педагог.
 
 Тихомирова, Елена Николаевна — русская писательница и издатель.
 Тихомирова (Коваленко), Инна Константиновна (род. 1962) — советская спортсменка (настольный теннис).
 Тихомирова, Ираида Ивановна (род. 1933) — специалист по развитию навыков чтения у детей.
 
 
 Тихомирова, Ольга Александровна (1923—1943) — советская разведчица, медсестра, участница партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.